Николай Зернов:
 Зернов, Николай Ефимович (1804—1862) — профессор математики Московского университета.
 Зернов, Николай Михайлович (1898—1980) — русский философ, богослов.